De Ruyter est un nom néerlandais qui renvoie :
à un rôdeur ou un écuyer ou soldat à cheval (du ruiter ou ancien néerlandais rut(t)er) ;
au prénom germanique Rhoterius (Hruadharius: gloire + armée)

Le nom se décline :
soit avec un -u-, -uy-, -ui- ou -uij-
avec ou sans un -e final
avec un -t- ou deux -tt-
avec éventuellement un suffixe génitif -s
avec ou sans l'article De

Patronyme 
 Carlos Ruiter (né en 1943), footballeur brésilien ;
 Dierick Ruiter, capitaine de navire hollandais, fondateur de la Compagnie des Indes occidentales ;
 Jacob Ruiter (1772-1840), personnalité de l'histoire québécoise ;
 Jan Ruiter (né en 1946), footballeur néerlandais ; 
 Robin de Ruiter (né en 1951)), essayiste et théoricien du complot néerlandais.
Patronyme néerlandais